Jonáš Záborský – scrittore, poeta, storico, giornalista, teologo e insegnante slovacco
 Tomáš Záborský – hockeista slovacco
 Viliam Záborský – attore slovacco